Chaulieu est une commune de la Manche.
 Guillaume Amfrye, abbé de Chaulieu (1639-1720), souvent appelé Chaulieu, est un poète français.